Perotto steht für:
 Pier Giorgio Perotto (1930–2002), italienischer Elektroingenieur
 (12222) Perotto, Asteroid des Hauptgürtels